Tanysphyrus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Friedrich Germar 1817. Enligt Catalogue of Life ingår Tanysphyrus i familjen Erirhinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen vivlar.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Tanysphyrus